Pólvora
Pólvora sem fumaça

Localidades

Ilha da Pólvora

Pólvora (distrito)

Desambiguação
Desambiguações de topônimos